Příjmení Brzorád nosí více osobností:

 Antonín Brzorád (1876–1953) – český lékař a mecenáš
 Eduard Brzorád – více osob
 Josef Brzorád (1810–1899) – český statkář a politik

ženská varianta s přechýlením
 Zdenka Brzorádová (1849–1924) – česká xylografka

Česká příjmení